Elimkyrkan kan syfta på:

 Elimkyrkan (nätverk) – ett nätverk av kristna församlingar i Stockholm, anknutna till Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan
 Elimkyrkan, Boden – en kyrkobyggnad som ligger i centrala Boden
 Elimkyrkan, Eskilstuna – kyrkolokal 
 Elimkyrkan, Mantorp
 Elimkyrkan (kyrkobyggnad, Stockholm) – en frikyrka på Storgatan 26 på Östermalm i Stockholm
 Elimkyrkan, Sundsvall – en kyrkobyggnad vid Nytorget i Stenstan i centrala Sundsvall
 Elimkyrkan – en kyrkobyggnad i Söderhamn, se Norrtullkyrkan
 Elimkyrkan, Örnsköldsvik